Pigeon Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pigeon Township (Arkansas)
 Pigeon Township (Vanderburgh County, Indiana)
 Pigeon Township (Warrick County, Indiana)